Chunga steht für:

 Chunga burmeisteri, die Vogelart Schwarzfußseriema oder auch Tschunga
La Chunga (* 1938), spanische Tänzerin und Malerin
 La Chunga (Stück), ein Stück in zwei Akten des peruanischen Literatur-Nobelpreisträgers Mario Vargas Llosa
 Chunga (Mosambik), ein Verwaltungsbezirk im Distrikt Mogincual, Provinz Nampula, Mosambik
 Chunga (Sambia), eine Stadt in Sambia
 Chunga’s Revenge, ein Musikalbum der Mothers of Invention aus dem Jahr 1970
 Chunga, eine Form des Zahlwortes „zehn“ in der Quechua-Sprache
Chunga, die weibliche From des Adjektivs chungo: mies, schlecht, verdorben im Spanischen, Scherz im Caló.